Djúpá ist der Name von mehreren Flüssen in Island:

 Djúpá (Ljósavatn), Abfluss aus dem Ljósavatn
 Djúpá (Núpsvötn), Zufluss zu den Núpsvötn
 Djúpá (Hornafjörður), Zufluss zum Hornafjörður